Йенчи:
 Йенчи, Адриан () — румынский футбольный защитник и тренер.
 Йенчи () — община в уезде Ийен, провинция Намдинь, Вьетнам.
 Йенчи () — община в уезде Йентхюи, провинция Хоабинь, Вьетнам.